Rheinbahn bezeichnet:

 Rheinbahn (Unternehmen), eine Nahverkehrsgesellschaft in Düsseldorf und Umgebung
 Rheinbahn (Baden), eine Eisenbahnstrecke von Mannheim über Karlsruhe nach Rastatt
 Nassauische Rheinbahn, eine Eisenbahnstrecke von Wiesbaden nach Oberlahnstein

Siehe auch:
 Rheinstrecke (Begriffsklärung)
 Rheintalbahn (Begriffsklärung)
 Liste von Bahnstrecken im Rheintal